Fontán puede hacer referencia a:

Lugares 
Fontán (Abegondo), aldea española de la parroquia de Sarandones, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
Plaza del Fontán, plaza del casco antiguo de Oviedo, España.
Teatro del Fontán, antiguo teatro de Oviedo, España.

Personas 

 José Fontán, futbolista español.